Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Albanel

Bégin

Chambord

Ferland-et-Boilleau

Girardville

L'Anse-Saint-Jean

L'Ascension-de-Notre-Seigneur

La Doré

Lac-Bouchette

Lamarche

Notre-Dame-de-Lorette

Péribonka

Petit-Saguenay

Rivière-Éternité

Saguenay

Saint-Augustin

Saint-Edmond
 Aucun candidat, le maire Normand Delisle demeure en poste jusqu'au élection du

Saint-Eugène-d'Argentenay

Saint-Ludger-de-Milot

Saint-Prime

Saint-Stanislas

Saint-Thomas-Didyme

Sainte-Rose-du-Nord

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Saguenay—Lac-Saint-Jean
Histoire du Saguenay—Lac-Saint-Jean
 Résultat